Північнокавказький (західнокавказький) міфоепічний алфавіт — міфоепічний алфавіт, що був розроблений фотохудожником Русланом Дауром для корінних народів Західного Кавказу: черкесів, абазинців, абхазів та убихів. Алфавіт базується на північнокавказьких родових емблемах — тамгах — та покликаний стати єдиним алфавітом для усіх абхазо-адигських мов.

Літери

Посилання 
 Черкесская каллиграфия 
 eLot.ru: В Адыгее фотохудожник Руслан Даур создал мифоэпический алфавит 

Абхазо-адигські мови
Писемності світу
Кирилиця